Sylbert ist der Familienname folgender Personen:

 Anthea Sylbert (* 1939), US-amerikanische Kostümbildnerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Paul Sylbert (1928–2016), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Richard Sylbert (1928–2002), US-amerikanischer Szenenbildner und Oscarpreisträger

Siehe auch:
 Silbert